Павел Елисеев:
 Елисеев, Павел Андреевич (1893—?) — советский государственный деятель, председатель Рязанского (1920—1921) и Костромского (1924—1925) губисполкомов.
 Елисеев, Павел Петрович (1797—1875) — купец 1-й гильдии, и. д. киевского городского головы в 1837—1838 годах.